ULO steht für:
 Ultra low oxygen, Art der Obstlagerung, siehe Controlled Atmosphere #Wirkung, ULO
 Ulaangom Airport (IATA-Code), Flughafen von Ulaangom, Aimag Uws, Mongolei

Abkürzung